Na této stránce naleznete chronologický seznam významných osobností, které zemřely v roce 2019. Je možné přidávat i osobnosti, které ještě nemají vlastní článek, pokud je pravděpodobné, že splňují podmínku encyklopedické významnosti. Osobnosti jsou řazeny v rámci dnů abecedně podle příjmení, příp. pseudonymu.

Typická položka by měla mít strukturu:
 Jméno (či pseudonym), věk, národnost a povolání, příčina smrti (pokud je známa) a reference. Pokud z reference jednoznačně nevyplývá datum úmrtí, je vhodné to uvést poznámkou „oznámeno v tento den“.
 Česko 

 Leden 
 1. ledna
 Pavel Švancer, 84 let, český architekt

 4. ledna
 Milan Balabán, 89 let, český evangelický teolog, duchovní, religionista a vysokoškolský pedagog.
 Inka Šecová, 75 let, česká dabérka a televizní herečka.

 5. ledna
 Milan Jankovič, 89 let, český literární vědec.

 6. ledna
 Gustav Francl, 98 let, český kritik a překladatel.Zemřel Gustav Francl
 Milan Kantor, 93 let, český protinacistický odbojář, doktor práv a honorární generální konzul České republiky v Melbourne.
 Miloš Šimurda, 94 let, český akademický malíř, mozaikář a básník.

 7. ledna
 Delarock, 49 let, český výtvarník.
 Ivan Mašek, 70 let, český politik a ekonom, za normalizace disident, signatář Charty 77.
 Jiří Stöhr, 79 let, český kameraman, fotograf a cestovatel, účastník Expedice Lambaréné

 8. ledna
 Svatopluk Spurný, 74 let, český ilustrátor a autor publikací o vojenské historii

 10. ledna
 Karel Bican, 67 let, český duchovní a bývalý biskup Církve československé husitské.
 Pavla Jerusalemová-Kotíková, 97 let, česká kulturní organizátorka pražskoněmeckého původu, matka Petra Kotíka.

 13. ledna
 Jan Sedliský, 92 let, herec a pěvec.

 14. ledna
 Marie Steinerová, 96 let, česká operní pěvkyně, pedagožka a herečka.
 Hana Purkrábková, 82 let, keramička a sochařka

 15. ledna
 Miloš Fikejz, 59 let, český fotograf, publicista a spisovatel.
 Antonín Kramerius, 79 let, český fotbalista.
 Rudolf Kučera, 71 let, český politolog, filozof a vysokoškolský pedagog.

 17. ledna
 Vladimír Puchalský, 74 let, český místní politik, bývalý primátor Přerova.

 19. ledna
 Rudi Lorenz, 73 let, výtvarník a pedagog

 20. ledna
 Sylva Lacinová, 95 let, česká sochařka

 21. ledna
 Marie Kyselková, 83 let, česká herečka

 22. ledna
 Jaroslav Brožek, 95 let, výtvarní teoretik, malíř a vysokoškolský pedagog

 23. ledna
 Antonín Winter, 84 let, český spisovatel

 25. ledna
 Karel Lánský, 94 let, osobnost roku 1968 a držitel Řádu bílého lva
 Pavla Lidmilová, 86 let, česká překladatelka

 26. ledna
 Luděk Munzar, 85 let, český herec
 Jan Janků, 97 let, politický vězeň

 31. ledna
 Luděk Rejchrt, 80 let, český evangelický farář

 Únor 
 1. února
 Jiřina Adamcová, 91 let, česká akademická malířka a grafička

 5. února
 Jiří Michálek, 69 let, český harmonikář a kytarista, jeden ze zakladatelů skupiny Čechomor
 Václav Vorlíček, 88 let, český režisér a scenárista

 7. února
 Hana Doskočilová, 82 let, česká spisovatelka knih pro děti
 9. února
 Petr Oliva, 75 let, český herec

 13. února
 Ludvík Pytlíček, 76 let, český filatelista

 18. února
 Stanislav Milota, 85 let, český kameraman a signatář Charty 77

 21. února
 Miloš Navrátil, 86 let, český historik hudby a pedagog
 Břetislav Petr, 82 let, český politik

 22. února
 Vladimír Galko, 64 let, český hokejový obránce

 24. února
 Miloš Vojtěchovský, 94 let, lékař

 26. února
 Jiří Pomeje, 54 let, český herec a producent

 27. února
 Viktor Moučka, 93 let, český violoncellista a pedagog (zemřel v noci z 27. na 28. února)
 Luděk Švorc, 78 let, kladenský fotograf a spisovatel

 28. února
 Jiří Pecha, 74 let, český divadelní a televizní herec

 Březen 
 2. března
 Otto Trefný, 87 let, český a československý lékař, zdravotník československé hokejové reprezentace a politik

 7. března
 Petr Beck, 92 let, uprchlík z Osvětimi a bojovník za svobodu

 8. března
 Aťka Janoušková, 88 let, česká dabérka a herečka

 9. března
 Jiří Švestka, 89 let, právník

 10. března
 Jiří Stříteský, 75 let, český politik, bývalý senátor za obvod č. 43 – Pardubice, bývalý primátor Pardubic a člen ODS

 12. března
 Věra Bílá, 64 let, česká zpěvačka a hudebnice romské národnosti
 Mirek Hoffmann, 83 let, český countryový zpěvák, textař a skladatel, jeden z členů skupiny Greenhorns

 14. března
 Jan Šplíchal, 89 let, český fotograf
 Stanislav Zindulka, 86 let, český herec

 15. března
 Miroslav Polreich, 87 let, český diplomat a zpravodajec

 18. března
 Vlastimil Brlica, 90 let, atlet a běžec
 Vojtěch Lahoda, 63 let, historik umění, kurátor, vysokoškolský pedagog a překladatel

 19. března
 Jaroslav Karl, 89 let, kněz a politický vězeň komunistické totality

 20. března
 Robert Hlavatý, 50 let, český herec a hudebník
 Milan Píka, 96 let, český a slovenský brigádní generál, člen zahraničního odboje a příslušník RAF

 24. března
 Milan Norbert Badal, 62 let, římskokatolický kněz, člen řádu sv. Lazara, autor gurmánské a humoristické literatury

 25. března
 Josef Hampl, 86 let, český autor koláží, malíř, sochař, grafik a tvůrce landartových projektů

 26. března
 Daniel Nekonečný, 52 let, český zpěvák a herec
 Josef Nun, 85 let, šachista

 Duben 
 1. dubna
 Ivo Schwarz, 54 let, český policejní a zpravodajský důstojník a diplomat, bývalý velvyslanec České republiky v Izraeli

 4. dubna
 Ivo Mrázek, 93 let, československý basketbalový hráč a trenér, mistr Evropy (1946).
 František Kressa, 67 let, fotograf

 6. dubna
 Rudolf Sůva, 94 let, lyžař a motocyklový závodník

 12. dubna
 Zuzana Skalníková, 69 let, herečka

 15. dubna
 Radomil Uhlíř, 62 let, herec

 16. dubna
 Jaroslav Vodrážka, 88 let, varhaník a především varhanní improvizátor

 18. dubna
 Jiří Traxler, 72 let, český folkový hudebník, zpěvák, scenárista, muzikolog, etnolog a folklorista

 20. dubna
 Luděk Bukač, 83 let, český a československý hokejový trenér, pedagog a útočník
 Věra Kotasová, 80 let, malířka, grafička, pedagožka a překladatelka

 22. dubna
 František Xaver Thuri, 79 let, český hudební skladatel, cembalista, varhaník, hobojista, hudební vědec a pedagog

 24. dubna
 Jaroslav Kepka, 83 let, český herec a dabér, dlouholetý člen hereckého souboru Divadla na Vinohradech

 25. dubna
 Prof. ThDr. Václav Wolf, 82 let, český římskokatolický kněz a teolog
 František Vítů, 74 let, fotbalista

 29. dubna
 Josef Šural, 28 let, český fotbalový reprezentant

 Květen 
 1. května
 Vladimír Poštulka, 76 let, český textař a spisovatel
 5. května
 Jan Nedvěd, 80 let, básník, programátor a signatář Charty 77
 Dagmar Hubálková, 87 let, česká basketbalistka

 7. května

 Václav Postránecký, 75 let, český herec, režisér a divadelní pedagog
 Adam Svoboda, 41 let, český hokejový hráč (Nürnberg Ice Tigers, národní tým), sebevražda oběšením.

 11. května
 Josef Matoušek, 90 let, český kladivový vrhač.
 Hana Čápová, 63 let, grafička, ilustrátorka, kreslířka poštovních známek, malířka a tvůrkyně exlibris

 13. května
 Petr Skarlant, 80 let, básník, spisovatel, dramatik a překladatel

 17. května
 Jiří Kobrle, 83 let, letecký akrobat

 21. května
 Bohumil Staša, 75 let, československý motocyklový závodník

 24. května
 Jaroslav Erik Frič, 69 let, moravský básník, hudebník, nakladatel a organizátor festivalů undergroundové kultury

 25. května
 Karel Masopust, 76 let, československý hokejový obránce

 28. května
 Petr Sgall, 93 let, český lingvista

 29. května
 Jiří Stránský, 87 let, český autor, překladatel a politický vězeň.

 31. května
 Petr Vaněček, 60 let, malíř abstraktních obrazů, básník a překladatel

 Červen 
 1. června
 Romek Hanzlík, 57 let, český hudební manažer, kytarista a fotograf

 2. června
 Pavel Fried, 88 let, český inženýr a podnikatel, přeživší holocaust

 3. června
 Jaroslav Nedvěd, 74 let, hokejový útočník

 7. června
 Bohumil Svatoš, 89 let, horolezec

 11. června
 Barbora Rektorová, 38 let, podnikatelka

 13. června
 Štěpán Popovič, 73 let, český podnikatel (Glaverbel, FK Teplice), příjemce Medaile za zásluhy.
 Jiří Pospíšil, 68 let, československý olympijský basketbalový hráč (1972/1976/1980).

 14. června
 Josef Kavka, 97 let, geolog a petrolog

 15. června
 Zdeněk Kučera, 89 let, český teolog a kněz, bývalý děkan Husovy československé bohoslovecké fakulty a Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy
 Marian Del Vecchio (Marian Seidner), 84 let, česko-americký karikaturista a komunistický aktivista.

 19. června
 Stanislav Bruder, 85 let, herec

 21. června
 Josef Hejnic, 94 let, klasický filolog, překladatel a historik raného novověku

 22. června
 Zdeněk Remsa, 90 let, československý lyžař, skokan na lyžích

 23. června
 Božena Brodská, 96 let, česká tanečnice, historička baletu a pedagožka dějin baletu.
 Slavomil Vencl, 82 let, český archeolog, pedagog, sběratel umění, redaktor. 

 28. června
 František Čuba, 83 let, český agronom a politik, senátor (2014–2018), příjemce Medaile za zásluhy.
 Ivo Králík, 59 let, fotbalista

 Červenec 
 4. července
 Vladimír Kučera, 72 let, český novinář, publicista, scenárista, moderátor.
 Martin Kurel, 58 let, scénograf a filmový architekt

 5. července
 Josef Koutecký, 88 let, český chirurg, první český pediatrický onkolog, příjemce Medaile Za zásluhy.
 Zdeněk Kuna, 93 let, český architekt

 6. července
 Ladislav Vomáčko, 75 let, český politik
 Milan Tesař, 81 let, kytarista, hudební skladatel a pedagog

 7. července
 Jaroslav Skalický, 63 let, reportér Českého rozhlasu

 9. července
 Jana Kopecká, 80 let, česká herečka.

 10. července
 Eva Kröschlová, 92 let, česká tanečnice a choreograf, příjemce Ceny Thálie.

 14. července
 Roman Zrun, 59 let, český atlet

 19. července
 Alois Dubec, 96 let, český válečný veterán, nositel Řádu bílého lva
 Alena Karešová, 92 let, herečka a pedagožka

 20. července
 Ivo Pejčoch, 57 let, vojenský historik

 22. července
 Karel Juliš, 89 let, vysokoškolský pedagog, odborník na mechaniku, politik a ministr

 23. července
 Pavel Kučera, 79 let, český advokát a soudce
 Jan Řeřicha, 72 let, český herec a divadelní režisér
 Jan Hrbatý, 77 let, hokejista

 25. července
 Václav Kotek, 66 let, kulisák, herec a manažer Divadla Járy Cimrmana

 27. července
 Jan Pellar, 70 let, manažer v oblasti zemědělství a chovu koní

 29. července
 Zdeněk Srstka, 83 let, český sportovec – vzpěrač a zápasník, herec, kaskadér a moderátor

 Srpen 
 1. srpna
 Richard Vyškovský, 90 let, český architekt a autor papírových vystřihovánek
 Michael Klang, 65 let, český architekt, scénograf, designér a výtvarník
 Libuše Váchalová, 87 let, harfistka a hudební pedagožka

 4. srpna
 Jan Pfeiffer, 91 let, skaut a lékař

 5. srpna
 Josef Kadraba, 85 let, československý fotbalista

 8. srpna
 Jindřich Kovařík, 91 let, český malíř, ilustrátor, grafik a typograf

 11. srpna
 Emil Svoboda, 90 let, český fotbalový útočník a trenér

 12. srpna
 Eva Stehlíková, 78 let, filoložka, překladatelka, teatroložka a pedagožka

 13. srpna
 Vladimír Ptáček, 64 let, československý basketbalista

 17. srpna
 Petr Čejka, 55 let, český hudebník a zpěvák
 František Derfler, 77 let, český herec, režisér a pedagog
 Antonín Melč, 67 let, český hokejista a obránce

 18. srpna
 Karel Kuklík, 82 let, český fotograf

 19. srpna
 Zorka Kohoutová, 88 let, česká zpěvačka
 Vojmír Srdečný, 99 let, přeživší ze Sachsenhausenu (úmrtí oznámeno v tento den)

 20. srpna
 Rudolf Kramář, 89 let, český chirurg

 22. srpna
 Vlastimil Šmída, 85 let, horolezec

 30. srpna
 František Schwach, 84 let, československý hokejový útočník

 Září 
 1. září
 Radomil Eliška, 88 let, český dirigent. 

 5. září
 Jaroslav Weigel, 88 let, český malíř, grafik, scénograf a člen Divadla Járy Cimrmana.

 10. září
 Aniela Kupiec, 99 let, slezská lidová básnířka

 12. září
 Josef Marek, 83 let, lékař

 13. září
 Václav Špičák, 90 let, alergolog, imunologog a pediatr

 14. září
 Josef Kozák, 86 let, konstruktér

 15. září
 Radegast Parolek, 98 let, pedagog, překladatel z litevštiny a lotyštiny

 16. září
 Zdeněk Fajfer, 81 let, fotbalista

 26. září
 Jindřich Vobořil, 72 let, hudebník, skladatel, textař, zpěvák a baskytarista

 27. září
 Jan Schmidt, 85 let, režisér, scenárista a herec

Neznámé datum

Lukáš Hakoš, 31 let, podnikatel

 Říjen 
 1. října
 Karel Gott, 80 let, zpěvák, herec a malíř

 5. října
 Růžena Žertová, 86 let, architektka a designérka.

 6. října
 Vlasta Chramostová, 92 let, divadelní a filmová herečka.

 7. října
 Hana Jüptnerová, 67 let, signatářka Charty 77

 18. října
 Gabriela Basařová, 85 let, profesorka chemie

 20. října
 František Cerman, 74 let, fotbalista a fotbalový trenér
 Jiří Kolouch, 87 let, československý hokejový brankář

 24. října
 Karel Malich, 95 let, malíř a sochař

 27. října
 Josef Mixa, 94 let, český římskokatolický kněz

 28. října
 Jitka Šuranská, 41 let, zpěvačka a houslistka
 Jana Drbohlavová, 78 let, herečka a dabérka

 29. října
 Eva Dušková, 87 let, politička

 Listopad 
 2. listopadu
 Bohumil Tomášek, 83 let, trenér, sportovní funkcionář a československý basketbalista

 6. listopadu
 Jan Stráský, 78 let, politik

 7. listopadu
 Miloš Lokajíček, 96 let, fyzik

 10. listopadu
 Jiří Černý, 79 let, spisovatel

 15. listopadu
 Josef Hasil, 95 let, československý převaděč a později agent americké zpravodajské služby CIC
 Vojtěch Jasný, 93 let, česko-americký scenárista, filmový režisér, fotograf a pedagog

 17. listopadu
 Jiřina Čermáková, 75 let, československá pozemní hokejistka
 Václav Pavkovič, 83 let, reprezentant Československa ve veslování

 24. listopadu
 Zdeněk Ježek, 87 let, epidemiolog a infektolog

 26. listopadu
 Karel Werner, 94 let, indolog, orientalista, religionista a filosof náboženství

 27. listopadu
 Svatoslav Galík, 81 let, bývalý československý reprezentant v orientačním běhu
 Emanuel Bechynie z Lažan, 90 let, lékař, pocházel z rodu Bechyňové z Lažan

 29. listopadu
 Zbyněk Hotový, 66 let, fotbalista a útočník

 Prosinec 

 1. prosince
 Robert Drozda, 71 let, spisovatel
 Jaroslav Křivánek, 42 let, informatik a počítačový grafik

 8. prosince
 Eva Formánková, 88 let, filosofka, nakladatelská redaktorka a překladatelka

 11. prosince
 Jiří Jirmal, 94 let, kytarista a hudební skladatel

 15. prosince
 Františka Čížková, 67 let, novinářka, publicistka a módní kritička

 16. prosince
 Jan Zahradníček, 71 let, politik a fotograf

 18. prosince
 Richard Jurečka, 27 let, slovenský profesionální freestylový lyžař

 20. prosince
 Ivo Pondělíček, 91 let, sexuolog, psycholog a filmový teoretik
 Bohuslav Vašulka, 82 let, americko-český umělec

 21. prosince
 William Higgins, 77 let, americký režisér, producent a scenárista

 23. prosince
 Vladimír Wolf, 77 let, historik, archivář, vysokoškolský profesor a editor

 25. prosince
 Taťana Fischerová, 72 let, herečka, spisovatelka, moderátorka a politička

 26. prosince
 Stanislava Lekešová, 63 let, televizní a rozhlasová moderátorka
 Alois Martan, 93 let, malíř a restaurátor

 27. prosince
 Jaromír Dadák, 89 let, hudební skladatel, dirigent a dlouholetý manažer Společnosti českých skladatelů
 David R., 20 let, hasič
 Josef Plocek, 94 let, katolický laický aktivista

 31. prosince
 Miroslav Berek, 81 let, lední hokejista a trenér
 Josef Podola, 86 let, hudebník a dirigent

 Svět 

 Leden 
 1. ledna
 Dagfinn Bakke, 85 let, norský umělec.
 Ed Corney, 85 let, americký kulturista.
 Feis Ecktuh, 32 let, nizozemský rapper, zastřelen.
 Pegi Young, 66 let, americká zpěvačka.

 2. ledna
 Paulien van Deutekomová, 37 let, nizozemská rychlobruslařka.

 3. ledna
 Jean Revillard, 51 let, švýcarský fotožurnalista.

 5. ledna
 Dragoslav Šekularac, 81 let, jugoslávský fotbalista a trenér srbské národnosti.

 6. ledna
 Jo Andres, 64 let, americká choreografka a režisérka

 7. ledna
 Andrés Sorel, 81–82 let, španělský spisovatel.
 Bernard Tchoullouyan, 65 let, francouzský zápasník.
 Moše Arens, 93 let, izraelský vědec, politik a velvyslanec

 8. ledna
 Giorgio Zur, 88 let, německý katolický duchovní, arcibiskup a bývalý apoštolský nuncius.

 9. ledna
 Joseph Jarman, 81 let, americký jazzový hudebník a kněz.
 Milan Pančevski, 83 let, jugoslávský a makedonský politik.
 Kjell Bäckman, 84 let, švédský rychlobruslař.

 10. ledna
 Ross Lowell, 92 let, americký vynálezce, fotograf, spisovatel a podnikatel

 11. ledna
 Michael Atiyah, 89 let, britský matematik.
 Jiří Brady, 90 let, kanadský podnikatel českého původu, pamětník holokaustu (zemřel 11. ledna místního času, v ČR oznámeno 12. ledna).
 Walter Chandoha, 98 let, americký fotograf

 14. ledna
 Paweł Adamowicz, 55 let, polský politik a panovník, starosta Gdaňsku
 Mieczyslaw Tomaszewski, 97 let, polský muzikolog, hudební editor a teoretik, profesor a doktor
 Rainer Stadelmann, 85 let, německý egyptolog a archeolog

 16. ledna
 Mirjam Presslerová, 78 let, německá spisovatelka a překladatelka

 19. ledna
 John Coughlin, 33 let, americký krasobruslař, dvojnásobný mistr Spojených států amerických.
 Dušan Koník, 87 let, slovenský fotbalový útočník

 20. ledna
 Masazo Nonaka, 113 let, japonský nejstarší muž na světě.
 Andrew G. Vajna, 74 let, maďarský filmový producent.

 21. ledna
 Henri d'Orléans, 85 let, pretendent francouzského trůnu.
 Lothar Kobluhn, 75 let, německý fotbalový záložník
 Emiliano Sala, 28 let, argentinský fotbalový útočník

 23. ledna
 Jonas Mekas, 96 let, litevsko-americký filmový režisér, básník a fotograf

 24. ledna
 Fernando Sebastián Aguilar, 89 let, španělský římskokatolický kněz, emeritní arcibiskup pamplonsko-tudelský a kardinál

 25. ledna
 Dušan Makavejev, 86 let, srbský filmový režisér

 26. ledna
 Michel Legrand, 86 let, francouzský hudební skladatel, dirigent a klavírista
 Ndaye Mulamba, 70 let, konžský fotbalový útočník

 28. ledna
 Paul Whaley, 72 let, americký bubeník

 29. ledna
 Jane Aamund, 82 let, dánská novinářka a spisovatelka

 30. ledna
 Dick Miller, 90 let, americký herec
 Šigeiči Nagano, 93 let, japonský fotograf
 Pablo Larios, 58 let, mexický fotbalový brankář

 31. ledna
 Anton Pilka, 76 let, slovenský fotbalista

 Únor 
 1. února
 Imrich Kružliak, 104 let, představitel slovenského poválečného exilu, politik, redaktor, publicista, spisovatel, historik, překladatel

 4. února
 Matti Nykänen, 55 let, finský skokan na lyžích
 Leonie Ossowski, 93 let, německá spisovatelka
 Isacio Calleja, 82 let, španělský fotbalista
 Bernard Lietaer, 76 let, odborník na mezinárodní finance a peněžní systémy

 6. února
 Manfred Eigen, 91 let, německý fyzikální chemik, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1967
 Robert Hubbard, 75 let, vynálezce systému HANS
 Rosamunde Pilcherová, 94 let, britská spisovatelka
 Anton Kret, 88 let, slovenský spisovatel a dramaturg

 7. února
 John Dingell, 92 let, americký kongresman
 Jan Olszewski, 88 let, polský politik, právník a bývalý premiér
 Frank Robinson, 83 let, americký baseballista a trenér
 Per Olov Jansson, 98 let, finský fotograf
 Albert Finney, 82 let, britský herec

 8. února
 Sergej Jurskij, 84 let, ruský divadelní a filmový herec, recitátor, režisér a spisovatel
 Georg Gerster, 90 let, švýcarský novinář a průkopník letecké fotografie

 9. února
 Tomi Ungerer, 87 let, francouzský kreslíř, grafik a karikaturista
 Guy Webster, 79 let, americký fotograf

 10. února
 Maximilian Reinelt, 30 let, německý veslař a olympijský vítěz
 Heinz Fütterer, 87 let, německý atlet, sprinter a mistr Evropy

 11. února
 Sibghatulláh Mudžáddadí, 93 let, bývalý afghánský prezident

 12. února
 Gordon Banks, 81 let, anglický fotbalový brankář
 Lyndon LaRouche, 96 let, americký politik a ekonom

 13. února
 Miroslav Kusý, 87 let, slovenský a československý politolog, filosof, publicista, pedagog, politik a signatář Charty 77
 Micha'el Nudelman, 80 let, izraelský politik a poslanec Knesetu

 15. února
 Lee Radziwillová, 85 let, americká módní ikona

 16. února
 Bruno Ganz, 77 let, švýcarský herec
 Don Bragg, 77 let, americký atlet a olympionik

 17. února

 George Mendosa, 95 let, americký námořník líbající dívku z legendární fotografie Den vítězství na Times Square Alfreda Eisenstaedta
 Ludvík Ivan, 82 let, český fotbalista

 18. února
 Alessandro Mendini, 87 let, italský architekt a designér

 19. února
 Karl Lagerfeld, 85 let, německý módní návrhář

 21. února
 Stanley Donen, 94 let, americký režisér a tanečník
 Peter Tork, 77 let, americký hudebník

 23. února
 Ira Gitler, 90 let, americký novinář a hudební kritik
 Katherine Helmondová, 89 let, americká herečka
 Winfried Pilz, 78 let, německý římskokatolický kněz a autor písní s náboženskou tematikou

 24. února
 Ernst-Wolfgang Böckenförde, 88 let, německý právní filosof a soudce německého ústavního soudu
 Antoine Gizenga, 93 let, konžský politik, představitel Sjednocené lumumbovské strany a premiér Demokratické republiky Kongo
 Donald Keene, 96 let, americký vysokoškolský pedagog, překladatel a japanolog

 25. února
 Janet Asimovová, 92 let, americká psychiatrička, psychoanalytička a spisovatelka science fiction
 Mark Hollis, 64 let, britský popový zpěvák a frontman kapely Talk Talk
 Tom Ballard, 30 let, anglický horolezec

 26. února
 Mariusz Makowski, 60 let, polský historik, muzeolog a předseda Matice Těšínské
 Anke Besser-Güth, 78 let, německá sochařka, keramička a malířka
 Ivar Nilsson, 85 let, švédský rychlobruslař

 27. února
 Doug Sandom, 89 let, britský bubeník a původní bubeník britské rockové kapely

 28. února
 André Previn, 89 let, americký klavírista, dirigent, aranžér a hudební skladatel, čtyřnásobný držitel ceny americké Akademie filmového umění a věd (Oscar) a desetinásobný držitel Ceny Grammy
 Ed Bickert, 86 let, kanadský jazzový kytarista

 Březen 
 1. března
 Žores Ivanovič Alfjorov, 88 let, ruský fyzik, akademik a politik
 Kevin Roche, 96 let, americký architekt irského původu

 2. března
 Yannis Behrakis, 58–59 let, řecký fotožurnalista a redaktor

 3. března
 Paulína Snopková, 86 let, slovenská paleontoložka, odborník na palynologii
 Jurica Jerković, 69 let, jugoslávský fotbalista

 4. března
 Keith Flint, 49 let, britský hudebník a zpěvák
 Klaus Kinkel, 82 let, bývalý německý ministr zahraničí
 Ted Lindsay, 93 let, kanadský hokejový útočník
 Luke Perry, 52 let, americký herec
 Jean Starobinski, 98 let, švýcarský literární teoretik

 5. března
 Jacques Loussier, 84 let, francouzský pianista

 6. března
 Mike Grose, bývalý člen skupiny Queen
 Carolee Schneemann, 79 let, americká umělkyně

 7. března
 Guillaume Faye, 69 let, francouzský novinář a spisovatel
 Issei Suda, 78 let, japonský fotograf

 9. března
 Jed Allan Brown, 84 let, americký herec
 Albert Marenčin, 96 let, slovenský spisovatel, scenárista, dramaturg, výtvarník, překladatel a kritik
 Naotoši Jamada, 92 let, japonský obchodník a sportovní fanoušek
 Asa Brebner, 65 let, americký kytarista a zpěvák

 11. března
 Hal Blaine, 90 let, americký bubeník
 Coutinho (Antônio Wilson Vieira Honório), 75 let, brazilský fotbalový útočník a trenér

 13. března
 Felicite Tomlinson, 18 let, britská influencerka, sestra Louise Tomlinsona (člena One Direction)

 14. března
 Charlie Whiting, 66 let, britský ředitel závodů F1
 Godfried Danneels, 85 let, belgický římskokatolický kněz, bývalý primas Belgie a kardinál
 Ralph Metzner, 82 let, americký psycholog a spisovatel

 16. března
 Dick Dale, 81 let, americký surf rockový kytarista

 17. března
 John Carl Buechler, 66 let, americký režisér, maskér, tvůrce speciálních a mechanických efektů

 18. března
 Tova Ilan, 89 let, izraelská politička a bývalá poslankyně Knesetu

 20. března
 Joseph Victor Adamec, 83 let, americký římskokatolický kněz slovenského původu a emeritní biskup Altoona-Johnstown

 22. března
 Scott Walker, 76 let, americký zpěvák, hudebník (multiinstrumentalista), hudební producent a skladatel

 23. března
 Rafi Ejtan, 92 let, agent izraelské tajné služby Mosad

 26. března
 Roger Charlery (Ranging Roger), 56 let, britský hudebník
 Gerald O'Grady, 87 let, americký pedagog

 27. března
 Valerij Bykovskij, 84 let, sovětský důstojník a kosmonaut ruské národnosti

 28. března
 Peter Gecko, 75 let, slovenský a československý politik

 29. března
 Agnès Varda, 90 let, francouzská fotografka, filmová režisérka a scenáristka
 Ed Westcott, 97 let, americký fotograf, Projekt Manhattan
 Renzo Tortelli, 92 let, italský fotograf
 Jon Østeng Hov, 83 let, norský fotograf a spisovatel
 Zdeněk Marek, 93 let, hokejista a módní návrhář

 30. března
 Tania Malletová, 77 let, britská herečka a modelka

 31. března
 Ermias Joseph Asghedom (Nipsey Hussle), 33 let, americký raper

 Duben 
 1. dubna
 Vonda N. McIntyre, 70 let, americká spisovatelka, autorka mnoha sci-fi knih

 3. dubna
 Gabriel Jules Joseph Piroird, 86 let, francouzský kněz, emeritní biskup Constantine a člen sekulárního institutu Istituto del Prado
 Josip Zovko, 48 let, chorvatský herec a režisér

 4. dubna
 Georgij Danělija, 88 let, gruzínský filmový režisér

 5. dubna
 Sydney Brenner, 92 let, jihoafrický biolog, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství
 Angela Stone, 37 let, americká pornoherečka

 6. dubna
 David J. Thouless, 84 let, americko-britský fyzik, nositel Nobelovy ceny

 7. dubna
 Seymour Cassel, 84 let, americký herec

 8. dubna
 Jean-Pierre Beauviala, 81 let, francouzský elektroinženýr

 13. dubna
 Ján Starší, 85 let, slovenský hokejista a trenér
 Tony Buzan, 76 let, anglický autor a výchovný poradce
 Paul Greengard, 93 let, americký neurobiolog, nositel Nobelovy ceny za fyziologii nebo lékařství
 Yvette Williamsová, 89 let, novozélandská atletka a olympionička
 Paul Raymond, 73 let, anglický klávesista a kytarista
 Tvrtko Kulenović, 84 let, bosenskohercegovský spisovatel

 14. dubna
 Bibi Anderssonová, 83 let, švédská herečka
 Gene Wolfe, 87 let, americký autor science fiction

 15. dubna
 Owen Garriott, 88 let, americký vědec a kosmonaut

 16. dubna
 David Lama, 28 let, rakouský horolezec a sportovní lezec
 Hansjörg Auer, 35 let, rakouský horolezec
 Jess Roskelley, 36 let, americký horolezec

 17. dubna
 Alan García, 69 let, prezident Peru v letech 1985–1990 a 2006–2011
 Thamara Kinská, 83 let, francouzsko-gruzínská vědkyně, původem gruzínská princezna a manželka hraběte Radslava Kinského
 Ja'akov Nechoštan, 93 let, izraelský politik a poslanec Knesetu

 18. dubna
 Lyra McKeeová, 29 let, severoirská investigativní novinářka, která byla zastřelena při nepokojích v Londonderry
 Siegmar Wätzlich, 71 let, východoněmecký fotbalista, obránce a reprezentant Východního Německa

 20. dubna
 Peter Colotka, 94 let, slovenský a československý komunistický politik a dlouholetý předseda vlády Slovenské socialistické republiky
 Galina Kmit, 87 let, sovětská a ruská fotografka a fotožurnalistka
 Martin Böttcher, 91 let, německý hudební skladatel

 21. dubna
 Doreen Spooner, 91 let, britská fotografka

 22. dubna
 Billy McNeill, 94 let, skotský fotbalista

 23. dubna
 Jan Lucemburský, 98 let, v letech 1964 až 2000 velkovévoda lucemburský
 David Winters, 80 let, americký tanečník, choreograf, producent, režisér, scenárista a herec
 Juan Muñante, 70 let, peruánský fotbalista a záložník

 24. dubna
 Jean-Pierre Marielle, 87 let, francouzský herec
 Michael Wolf, 64 let, německý fotograf

 25. dubna
 John Havlicek, 79 let, americký basketbalista českého původu
 Faty Papy, 28 let, burundský fotbalista

 28. dubna
 Karol Modzelewski, 81 let, polský historik, medievalista, profesor humanitních oborů

 29. dubna
 Stevie Chalmers, 82 let, skotský fotbalista
 Grigorij Fedotovič Krivošejev, 89 let, ruský generálplukovník a historik
 Casey Jacks, 29–30 let, americký gay pornoherec
 Rodrigues Neto, 69 let, brazilský fotbalový obránce

 30. dubna
 Peter Mayhew, 74 let, britsko-americký herec
 Anémone, 68 let, francouzská herečka

 Květen 
 2. května
 Roland Aboujaoudé, 88 let, libanonský katolický maronitský kněz a biskup

 3. května
 Goró Šimura, 89 let, japonský matematik a profesor

 6. května
 Jack Cohen, 85 let, anglický biolog

 7. května
 Wolfgang Horn, 63 let, německý muzikolog a vysokoškolský pedagog
 Jean Vanier, 90 let, kanadský katolický teolog, humanitář a zakladatel komunit L'Arche
 Michael Wessing, 66 let, západoněmecký oštěpař
 Héctor Santos, 74 let, uruguayský fotbalový brankář

 11. května
 Gianni De Michelis, 78 let, italský politik

 12. května
 Klara Gusevová, 82 let, sovětská rychlobruslařka
 Nasrallah Butrus Sfeir, 98 let, libanonský katolický kněz, 76. maronitský patriarcha Antiochie a kardinál

 13. května
 Doris Dayová, 97 let, americká zpěvačka, herečka a bojovnice za práva zvířat

 14. května
 Tim Conway, 85 let, americký komik, herec a zpěvák

 16. května
 I. M. Pei, 102 let, americký architekt
 Bob Hawke, 89 let, australský politik a premiér
 Ashley Massaro, 39 let, americká profesionální wrestlerka, modelka a generální manažerka
 Nikolai Baturin, 82 let, estonský dramatik, básník a romanopisec

 18. května
 Manfred Burgsmüller, 69 let, německý fotbalový útočník

 19. května
 Bogdan Konopka, 65 let, polský fotograf
 Jan Bagiński, 86 let, polský římskokatolický biskup

 20. května
 Niki Lauda, 70 let, rakouský pilot Formule 1, trojnásobný mistr světa z let 1975, 1977 a 1984
 Rudolf von Ribbentrop, 98 let, německý ministr

 21. května
 Rosław Szaybo, 85 let, polský malíř, fotograf a designér obalů alb

 22. května
 Dušan Mitana, 72 let, slovenský spisovatel, dramatik a scenárista

 24. května
 Murray Gell-Mann, 89 let, americký fyzik a nositel Nobelovy ceny 1969

 26. května
 Aharon Razin, 84 let, izraelský biochemik
 Ferdinand Tomášik, 90 let, slovenský a československý politik

 30. května
 Frank Lucas, 88 let, mafiánský boss

 31. května
 Silvia Petöová, 50 let, slovenská herečka
 Roky Erickson, 71 let, americký zpěvák, skladatel, hráč na harmoniku a kytarista

 Červen 
 1. června
 José Antonio Reyes, 35 let, španělský fotbalista
 Nikola Dinev, 65 let, bulharský zápasník
 Michel Serres, 88 let, francouzský filozof, historik vědy a esejista

 3. června
 Ken Matthews, 84 let, britský atlet, chodec a olympionik
 Stanisław Wróblewski, 59 let, polský zápasník
 Guy François, 71 let, haitský fotbalový záložník

 4. června
 Nils Lennart Johansson, 89 let, švédský fotbalový funkcionář

 5. června
 Elio Sgreccia, 90 let, italský římskokatolický kněz, specialista v oblasti bioetiky a kardinál

 6. června
 Dr. John, 78 let, americký zpěvák, skladatel, pianista a kytarista

 8. června
 Andre Matos, 47 let, brazilský hudebník

 10. června
 Peter Whitehead, 82 let, britský filmový režisér

 11. června
 Martin Feldstein, 79 let, americký konzervativní ekonom a poradce prezidentů USA

 12. června
 Gary Burrell, 81 let, americký podnikatel a filantrop

 15. června
 Franco Zeffirelli, 96 let, italský režisér

 17. června
 Muhammad Mursí, 67 let, bývalý prezident Egypta

 18. června
 Anton Hrušecký, 77 let, slovenský fotbalista, záložník a reprezentant Československa

 19. června
 Dmytro Tymčuk, 46 let, ukrajinský poslanec a vojenský analytik
 Desmond Daniel Amofah, 29 let, americký streamer

 20. června
 Gerald Messlender, 57 let, rakouský fotbalista a obránce

 21. června
 Dimitris Christofias, 72 let, kyperský politik a bývalý prezident Kypru

 23. června
 Babis Cholidis, 63 let, řecký zápasník

 24. června
 Juraj Bindzár, 76 let, slovenský divadelní, televizní a filmový režisér a scenárista

 26. června
 Igor Gallo, 83 let, slovenský spisovatel, básník, publicista a prozaik
 Babis Cholidis, 62 let, řecký zápasník
 Ľudovít Olšovský, 77 let, slovenský fotbalový obránce a trenér

 27. června
 Guillermo Mordillo, 72 let, slovenský spisovatel, prozaik, dramatik a scenárista
 David Golomb, 86 let, izraelský ekonom, politik a bývalý poslanec Knesetu
 Peter Glocko, 73 let, slovenský spisovatel, prozaik, dramatik a scenárista
 Justin Raimondo, 67 let, americký politický aktivista

 29. června
 Gary Duncan, 72 let, americký hudebník a kytarista
 Guillermo Mordillo, 86 let, argentinský malíř a ilustrátor

 30. června
 Momir Bulatović, 62 let, černohorský politik
 Mitchell Feigenbaum, 84 let, americký matematický fyzik

 Červenec 
 2. července
 Costa Cordalis, 75 let, řecko-německý zpěvák pop music a kytarista
 Lee Iacocca, 94 let, americký manažer automobilového průmyslu

 3. července
 Jacek Baluch, 79 let, polský literární historik, překladatel z češtiny do polštiny a profesor

 4. července
 Eva Mozes, 85 let, přeživší holokaust

 6. července
 Cameron Boyce, 20 let, americký herec
 João Gilberto, 88 let, brazilský zpěvák a kytarista

 7. července
 Ora Namir, 88 let, izraelská politička a poslankyně Knesetu

 8. července
 Greg Johnson, 48 let, kanadský hokejový útočník

 9. července
 Frederick Charles Jones (Freddie Jones), 91 let, britský herec
 Ross Perot, 89 let, americký miliardář a prezidentský kandidát
 Elmore Rual "Rip" Torn Jr. (Rip Torn), 88 let, americký herec
 Fernando de la Rúa, 81 let, argentinský politik, právník, pedagog a prezident

 10. července
 Petr Ševela, 63 let, československý hokejový brankář

 12. července
 Fernando Corbató, 93 let, americký informatik španělského původu
 Abdul Hamid, 92 let, pákistánský pozemní hokejista
 Emily Hartridgeová, 35 let, britská televizní moderátorka
 Stéphanie Windischgrätzová, 93 let, malířka, fotografka a šlechtična

 13. července
 Paolo Sardi, 84 let, italský kněz, bývalý vícekomoří Apoštolské Komory a kardinál
 Ida Wyman, 93 let, americká fotografka

 14. července
 Werner Bahner, 92 let, německý romanista a filolog

 15. července
 Craig Fallon, 36 let, anglický judista
 Janez Svoljšak, 25 let, slovinský horolezec a reprezentant

 17. července
 Nikola Hajdin, 96 let, srbský stavební inženýr a profesor
 Detlef Thorith, 76 let, východoněmecký atlet, mistr Evropy v hodu diskem

 19. července
 Rutger Hauer, 75 let, nizozemský divadelní, televizní a filmový herec
 Jeremy Kemp, 84 let, britský herec
 Ágnes Hellerová, 90 let, maďarská filozofka a disidentka
 César Pelli, 92 let, argentinský architekt

 21. července
 José Manuel Estepa Llaurens, 93 let, španělský římskokatolický kněz a kardinál
 Adel Zaky, 71 let, egyptský duchovní, biskup a člen řádu františkánů

 22. července
 Christopher C. Kraft Jr., 95 let, americký letecký inženýr a manažer NASA
 Brigitte Kronauerová, 78 let, německá spisovatelka
 Li Pcheng, 90 let, čínský politik a premiér Čínské lidové republiky v letech 1987–1998

 25. července
 Kaíd Sibsí, 92 let, tuniský právník, politik a prezident
 Georg Hohenberg, 90 let, rakouský diplomat a vnuk arcivévody Františka Ferdinanda d'Este
 Jorma Kinnunen, 77 let, finský atlet a olympionik

 26. července
 Ferdinand Milučký, 89 let, slovenský architekt a projektant
 Jaime Lucas Ortega y Alamino, 82 let, kubánský římskokatolický kněz, arcibiskup Havany a kardinál

 27. července
 John Robert Schrieffer, 88 let, americký fyzik, Nobelova cena za fyziku 1972

 29. července
 Egil Danielsen, 85 let, norský olympijský vítěz v hodu oštěpem
 Werner von Moltke, 83 let, západoněmecký atlet a mistr Evropy

 30. července
 Oto Fusán, 97 let, slovenský geolog a geofyzik

 Srpen 
 3. srpna
 Nikolaj Semjonovič Kardašov, 87 let, sovětský astrofyzik, doktor fyzikálních a matematických věd

 5. srpna
 Bjorg Lambrecht, 22 let, belgický cyklista
 Toni Morrisonová, 88 let, americká spisovatelka, redaktorka a profesorka
 Maciej Kuczyński, 90 let, polský spisovatel, reportér, inženýr, architekt, speleolog, polárník, horolezec a cestovatel

 6. srpna
 Sušma Svarádžová, 67 let, indická politička a ministyně

 7. srpna
 Kary Mullis, 74 let, americký chemik, Nobelova cena za chemii 1993
 Barbara Crane, 91 let, americká umělecká fotografka

 8. srpna
 Jean-Pierre Mocky, 90 let, francouzský filmový režisér a herec

 9. srpna
 Altair Gomes de Figueiredo, 81 let, brazilský fotbalista
 Fahrudin Jusufi, 79 let, jugoslávský fotbalista

 10. srpna
 Jeffrey Epstein, 66 let, americký finanční poradce

 11. srpna
 Sergio Obeso Rivera, 87 let, mexický římskokatolický kněz a arcibiskup

 12. srpna
 José Luis Brown, 62 let, argentinský fotbalista
 Jan Simonsen, 66 let, norský politik

 14. srpna
 Peter Dudák, 46 let, slovenský zpěvák, člen skupiny Hex

 15. srpna
 Ignác Bizmayer, 97 let, slovenský keramik

 16. srpna
 Peter Fonda, 79 let, americký herec
 Richard Edmund Williams, 86 let, kanadský a britský animátor
 Felice Gimondi, 76 let, italský cyklista

 19. srpna
 Lars Larsen, 71 let, zakladatel řetězce Jysk
 Larry Taylor, 77 let, americký baskytarista, člen skupiny Canned Heat

 21. srpna
 Dina Jordánská, 89 let, jordánská královna

 23. srpna
 David Koch, 79 let, americký podnikatel, filantrop a politický aktivista

 24. srpna
 David Akiba, 78 let, americký fotograf a lektor

 25. srpna
 Ferdinand Piëch, 82 let, rakouský průmyslník, inženýr a manažer

 26. srpna
 Pal Benko, 91 let, maďarský šachový velmistr

 27. srpna
 Dawda Jawara, 95 let, první premiér prezident Gambie
 Jig'al Kohen-Orgad, 81 let, izraelský politik
 Leopoldo Pomés, 87 let, španělský fotograf a publicista

 28. srpna
 Michel Aumont, 82 let, francouzský divadelní a filmový herec
 Steve Hiett, 78–79 let, anglický fotograf

 29. srpna
 Achille Silvestrini, 95 let, italský římskokatolický kněz, vatikánský diplomat, kardinál

 30. srpna
 Franco Columbu, 78 let, americký profesionální kulturista italského původu a herec
 Valerie Harper, 80 let, americká filmová a divadelní herečka

 31. srpna
 Immanuel Wallerstein, 88 let, americký sociolog, historik a ekonom
 Anthoine Hubert, 22 let, francouzský jezdec F2, šampión GP3
 Zbigniew Zaleski, 72 let, polský politik

 Září 
 2. září
 Gjódži Macumoto, 85 let, japonský fotbalista

 3. září
 Halvard Hanevold, 49 let, norský biatlonista
 José de Jesús Pimiento Rodríguez, 100 let, kolumbijský římskokatolický kněz a emeritní arcibiskup
 Peter Lindbergh, 74 let, německý módní fotograf

 4. září
 Roger Etchegaray, 96 let, francouzský římskokatolický kněz, vysoký úředník římské kurie a kardinál

 5. září
 Charlie Cole, 64 let, americký fotograf

 6. září
 Robert Mugabe, 95 let, zimbawský politik a prezident

 8. září
 Jisra'el Kesar, 88 let, izraelský politik a poslanec
 Carlos Squeo, 71 let, argentinský fotbalista, obránce a záložník

 9. září
 Robert Frank, 94 let, švýcarsko-americký fotograf, režisér a kameraman
 Fred Herzog, 88 let, kanadský fotograf

 10. září
 Jan Herma, 83–84 let, polský sochař a pedagog
 Josef Koláček, 90 let, český teolog, překladatel, spisovatel a katolický duchovní

 11. září
 Bacharuddin Jusuf Habibie, 83 let, politik a prezident Indonésie
 Daniel Johnston, 58 let, americký zpěvák

 13. září
 Bruno Grandi, 85 let, italský gymnastický funkcionář a dlouholetý předseda Mezinárodní gymnastická federace
 György Konrád, 86 let, maďarský spisovatel
 Eddie Money, 70 let, americký zpěvák

 15. září
 Ric Ocasek, 75 let, americký zpěvák, skladatel a hudební producent

 16. září
 Luigi Colani, 91 let, německý průmyslový designér

 18. září
 Fernando Ricksen, 43 let, nizozemský fotbalista
 Kelvin Maynard, 32 let, surinamsko-nizozemský fotbalový obránce
 Kâmuran Şipal, 92 let, turecký spisovatel a překladatel

 19. září
 Zín Abidín bin Alí, 83 let, prezident Tuniska
 Wim Crouwel, 91 let, nizozemský grafický designér a typograf
 Bert Hellinger, 93 let, německý psychoterapeut a autor knih
 Mikuláš Lobkowicz, 88 let, český filosof a politolog, rektor v univerzitě Mnichova a v Eichstättu
 Harold Mabern, 83 let, americký klávesista
 Kurt Taussig, 96 let, československý stíhací pilot v RAF
 Larry Wallis, 70 let, britský kytarista, skladatel a hudební producent

 21. září
 Gerhard Auer, 76 let, německý veslař
 Sigmund Jähn, 82 let, vojenský letec a kosmonaut Německé demokratické republiky
 Günter Kunert, 90 let, německý spisovatel

 22. září
 Karol Ševčík, 69 let, slovenský fotbalový útočník

 23. září
 Robert Hunter, 78 let, americký básník, zpěvák, skladatel, překladatel a kytarista

 24. září
 Richard Wilde, 73 let, britský atlet a běžec na dlouhé tratě

 26. září
 Gennadij Manakov, 69 let, sovětský vojenský letec a kosmonaut
 Jacques Chirac, 86 let, francouzský prezident
 William Joseph Levada, 83 let, americký římskokatolický kněz

 30. září
 Kornel Morawiecki, 78 let, polský fyzik, vysokoškolský učitel, disident a politik

 Říjen 
 2. října
 Gija Kančeli, 84 let, gruzínský hudební skladatel žijící v Belgii
 Isaac Promise, 31 let, nigerijský fotbalový útočník
 Ezra Zilkha, 93–94 let, irácko-americký podnikatel

 3. října
 Diogo Freitas do Amaral, 78 let, portugalský politik
 Teresa Maryańska, 81–82 let, polská paleontoložka

 5. října
 Sally Soames, 82 let, britská fotografka

 6. října
 Ginger Baker, 80 let, anglický bubeník
 Larry Junstrom, 70 let, americký baskytarista
 Stuart Heydinger, 92 let, britský fotožurnalista
 Martin Lauer, 82 let, německý atlet, překážkář a mistr Evropy
 David Petel, 98 let, izraelský politik a poslanec Knesetu

 7. října
 Harvey Benge, 75 let, novozélandský fotograf

 8. října
 Eduard Admetlla i Lázaro, 95 let, španělský potápěč a fotograf
 Serafim Fernandes de Araújo, 95 let, brazilský římskokatolický kněz

 9. října
 Jill Freedman, 79 let, americká dokumentární fotografka
 Andrés Gimeno, 82 let, španělský tenista

 10. října
 Marie-José Natová, 79 let, francouzská filmová, televizní a divadelní herečka

 11. října
 Alexej Leonov, 85 let, vojenský letec a sovětský kosmonaut
 John Giorno, 82 let, americký básník a hudebník

 12. října
 Hevrin Chalafová, 34 let, syrsko-kurdská politička

 13. října
 Charles Jencks, 80 let, americký krajinný architekt a sochař

 14. října
 Harold Bloom, 89 let, americký literární teoretik

 16. října
 John Tate, 94 let, americký matematik
 Jechezkel Flomin, 84 let, izraelský politik

 17. října
 Alicia Alonsová, 98 let, kubánská primabalerína

 18. října
 Volker Hinz, 72 let, německý fotograf
 Me'ir Šamgar, 94 let, izraelský právník a generál

 20. října
 Jiří Viewegh, 90 let, česko-německý lékař, gynekolog a spisovatel

 22. října
 Sadako Ogataová, 92 let, japonská odbornice, vysokoškolská učitelka a úřednice
 Therese Zenzová, 87 let, německá kanoistka
 Vladimír Filo, 64 let, slovenský fotbalista a záložník

 25. října
 Mário Sabino, 47 let, brazilský zápasník–judista

 26. října
 Abú Bakr al-Bagdádí, 48 let, vůdce Islámského státu

 27. října
 Vladimir Bukovskij, 76 let, ruský politický aktivista, neurofyziolog a spisovatel

 28. října
 Toivo Salonen, 86 let, finský rychlobruslař

 Listopad 
 1. listopadu
 Roger Cardinal, 79 let, britský historik umění

 2. listopadu
 Sigvard Ericsson, 89 let, švédský rychlobruslař
 Marie Laforêtová, 80 let, francouzská zpěvačka a herečka

 7. listopadu
 Robert Freeman, 82 let, britský fotograf a grafický designér
 Leo Klejn, 92 let, ruský archeolog, antropolog a filolog

 8. listopadu
 Anatolij Krutikov, 86 let, sovětský fotbalista

 9. listopadu
 Jozef Tuchyňa, 77 let, slovenský generál, bývalý ministr vnitra Slovenska a bývalý náčelník generálního štábu

 11. listopadu
 Alan Hagman, 55 let, americký fotožurnalista

 12. listopadu
 Micuhisa Taguči, 64 let, japonský fotbalista

 13. listopadu
 Raymond Poulidor, 83 let, francouzský cyklista
 Josephus Thimister, 57 let, nizozemský módní návrhář a interiérový designér

 14. listopadu
 Branko Lustig, 87 let, chorvatský producent a herec židovského původu

 15. listopadu
 Harrison Dillard, 96 let, bývalý americký atlet, sprinter, čtyřnásobný olympijský vítěz

 16. listopadu
 Terry O'Neill, 81 let, britský fotograf

 17. listopadu
 Gustav Peichl, 91 let, rakouský architekt

 18. listopadu
 John Gale, 65 let, anglický hráč pokeru

 19. listopadu
 José Mário Branco, 77 let, portugalský zpěvák a kytarista

 20. listopadu
 Jake Burton Carpenter, 65 let, americký snowboardista, spoluvynálezce snowboardu
 Michael John Pollard, 80 let, americký herec
 Amos Lapidot, 84–85 let, izraelský bojový pilot
 Ekkart Sauser, 85 let, rakouský římskokatolický kněz a církevní historik

 22. listopadu
 Cecilia Seghizzi, 111 let, italská hudební skladatelka

 26. listopadu
 Gary Rhodes, 59 let, britský šéfkuchař
 James L. Holloway III., 97 let, americký admirál
 Jakob Kuhn, 76 let, švýcarský fotbalový trenér

 27. listopadu
 Jaegwon Kim, 85 let, americký filosof korejského původu
 William Ruckelshaus, 87 let, americký politik

 29. listopadu
 Jasuhiro Nakasone, 101 let, japonský politik

 30. listopadu
 Mariss Jansons, 76 let, lotyšský dirigent
 Petr Málek, 58 let, český olympionik a sportovní střelec

 Prosinec 
 2. prosince
 D. C. Fontana, 80 let, americká televizní scenáristka (Star Trek)

 4. prosince
 Ján Eugen Kočiš, 93 let, slovenský kněz

 6. prosince
 Július Krempaský, 88 let, slovenský matematik

 8. prosince
 Juice Wrld, 21 let, americký rapper
 Hirokazu Kanazawa, 88 let, japonský instruktor Šótókan karate
 René Auberjonois, 79 let, americký herec

 9. prosince
 Marie Fredrikssonová, 61 let, švédská zpěvačka, skladatelka a pianistka

 10. prosince
 Jurij Lužkov, 83 let, 2. starosta Moskvy

 12. prosince
 Danny Aiello, 86 let, americký herec
 Gunnar Smoliansky, 86 let, švédský fotograf
 Peter Snell, 80 let, novozélandský atlet

 13. prosince
 Benur Pašajan, 60 let, sovětský a arménský zápasník-klasik

 14. prosince
 Vladimir Cyplakov, 50 let, běloruský hokejový útočník
 Anna Karina, 79 let, dánsko-francouzská herečka
 Emil Richards, 87 let, americký jazzový perkusionista

 17. prosince
 Karin Balzerová, 81 let, německá sprinterka, olympijská vítězka

 18. prosince
 Ge'ula Kohenová, 93 let, izraelská politička a novinářka
 Claudine Auger, 78 let, francouzská herečka a modelka

 20. prosince
 Roland Matthes, 69 let, východoněmecký plavec

 21. prosince
 Stefan Angelov, 72 let, bulharský zápasník
 Martin Peters, 76 let, anglický fotbalista
 Emanuel Ungaro, 86 let, francouzský módní návrhář

 23. prosince
 Michael Mark Woolfson, 92 let, britský fyzik a astrofyzik

 24. prosince
 Andrew Dunbar, 30 let, britský herec
 Sergej Karimov, 33 let, německo-kazašský fotbalový obránce

 25. prosince
 Peter Schreier, 84 let, německý operní pěvec (tenorista) a dirigent

 26. prosince
 Sue Lyonová, 73 let, americká herečka
 Miķelis Gruzītis, 79 let, lotyšský hudebník

 27. prosince
 Jack Sheldon, 88 let, americký jazzový trumpetista, zpěvák a herec

 28. prosince
 Jean Blot, 96 let, francouzský spisovatel a překladatel
 Vilhjálmur Einarsson, 85 let, islandský atlet, trojskokan a držitel stříbrné medaile z Letních olympijských her 1956 v Melbourne

 29. prosince
 Neil Innes, 75 let, britský zpěvák a spisovatel
 Gennadij Valjukevič, 61 let, sovětský a běloruský atlet

 30. prosince
 Prosper Grech, 94 let, maltský římskokatolický duchovní z řádu augustiniánů
 Giovanni Innocenzo Martinelli, 77 let, libyjský katolický duchovní a biskup

 Reference

Externí odkazy 
 

 
Seznamy lidí